Bagienice Małe peut désigner en Pologne :

 Bagienice Małe, village de la voïvodie de Mazovie
 Bagienice Małe, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie